

Presentación previa 
Radu Albot y Adam Pavlásek eran ellos defensores del título, Radu Albot decidió no participar este año.

Michail Elgin y Mateusz Kowalczyk ganaron el título tras derrotar en la final Julio Peralta y Matt Seeberger.

Cabeza de serie 

 ' Michail Elgin /  Mateusz Kowalczyk (Campeones)
  Guillermo Durán /  Sergio Galdós (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Tomasz Bednarek /  Alexander Satschko ''(Cuartos de final)
  Julio Peralta /  Matt Seeberger ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Poznań 2015